Погачник () — словенская фамилия. Известные носители:

 Погачник, Йожеф (1902—1980) — люблянский архиепископ.
 Погачник, Йоже (род. 1932) — словенский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
 Погачник, Тони (1913—1978) — югославский и хорватский футболист, югославский тренер.